Wojciech Wessel (zm. 1656) – krajczy i stolnik koronny, starosta różański
 Wojciech Wessel (zm. 1748) – kasztelan warszawski, starosta makowski